Henry (de) Percy peut se référer à :

 Henry de Percy (1273-1314),  baron Percy, fils du précédent ;
 Henry de Percy (1301-1352),  baron Percy, fils du précédent ;
 Henry de Percy (1321-1368),  baron Percy, fils du précédent ;
 Henry Percy (1341-1408),  comte de Northumberland, fils du précédent ;
 Henry Percy (1364-1403), dit Harry Hotspur, fils du précédent ;
 Henry Percy (1393-1455),  de Northumberland, fils du précédent ;
 Henry Percy (1421-1461),  de Northumberland, fils du précédent ;
 Henry Percy (1449-1489),  de Northumberland, fils du précédent ;
 Henry Percy (1478-1527),  de Northumberland, fils du précédent ;
 Henry Percy (1502-1537),  de Northumberland, fils du précédent ;
 Henry Percy (1532-1585),  de Northumberland, neveu du précédent ;
 Henry Percy (1564-1632),  de Northumberland , fils du précédent ;
 Lord Henry Percy (1817-1877), récipiendaire anglais de la Victoria Cross ;
 Henry Percy (1846-1918),  duc de Northumberland ;
 Henry Algernon George Percy (1871-1909), comte Percy, fils du précédent ;
 Henry Percy (1912-1940),  de Northumberland, neveu du précédent ;
 Henry Percy (1953-1995),  de Northumberland, neveu du précédent.

Voir aussi 
 Comte de Northumberland
 Duc de Northumberland